A El Torito Bootable CD Specification ("Especificação de CD Inicializável El Torito") é uma extensão da especificação de CD-ROM ISO 9660. Foi projetada para permitir que um computador seja inicializado a partir de uma unidade de CD-ROM. Anunciada em novembro de 1994 seu lançamento ocorreu em janeiro de 1995 como uma proposta conjunta da IBM e do fabricante de BIOS Phoenix Technologies.

O BIOS de um PC moderno procurará o código de inicialização num CD ISO 9660 de acordo com a especificação El Torito. Se o CD contém código inicializável, o BIOS designará um número de dispositivo para o drive de CD. O número atribuído ao drive é ou 80 (emulação de HD), 00 (emulação de disquete) ou um número arbitrário se o BIOS não puder prover emulação.

A emulação também permite que SOs antigos sejam inicializados a partir do CD, fazendo parecer para estes que estão sendo carregados de um HD ou disquete. Sistemas operacionais mais novos não precisam de emulação de inicialização; basta apenas um boot loader apropriado, tal como o Isolinux.

Origem do nome
De acordo com a lenda, a extensão de CD/DVD El Torito para ISO 9660 ganhou este nome porque o projeto começou a ser esboçado no restaurante El Torito em Irvine, Califórnia. Os dois autores iniciais foram Curtis Stevens, da Phoenix Technologies, e Stan Merkin, da IBM.

Ver também
Boot
Disco de boot
Live CD
Extensible Firmware Interface

Ligações externas

Em inglês
-The "El Torito" Bootable CD-ROM Format Specification, Version 1.0 (PDF)
-Código-fonte ISOLINUX (ver isolinux.asm, linha 294 em diante)
-Lista de interrupções de Ralf Brown (ver int 13h em interrup.b, esp. funções 4a a 4d)
-EL Torito Specification Supplement, discute desvantagens do padrão

Em português
 Como criar um CD-ROM El Torito com XP Embedded  bootável em MSDN Brasil. Acessado em 27 de março de 2008.
 Boot de Linux por CD em Escola Politécnica da USP. Acessado em 27 de março de 2008.

Dispositivos de armazenamento
BIOS
Normas ISO